Konklawe 1590 (Urban VII)
 Konklawe 1590 (Grzegorz XIV)